Полтергейст — явления неизвестной природы, связанные с шумом и стуками, самопроизвольным движением предметов, самовозгоранием и т. д. 
 Полтергейст — фильм ужасов режиссёра Тоуба Хупера по сценарию Стивена Спилберга 1982 года.
 Полтергейст 2 — фильм ужасов Брайана Гибсона, сиквел его предыдущего фильма «Полтергейст».
 Полтергейст 3 — кинофильм. Сиквел фильма «Полтергейст» 1982 года.
 Полтергейст — фильм режиссёра Гила Кинана, ремейк фильма 1982 года, вышедший в 2015 году.
 Полтергейст-90 — художественный фильм, снятый в 1991 году в СССР.
 Полтергейст: Наследие — американо-канадский телесериал о тайном обществе, которое известно, как «Наследие».

Полтергейст - мутант из серии игр S.T.A.L.K.E.R, который использует телекинетические атаки.